Een oblast van Kirgizië, zie Talas (oblast)
 De hoofdstad van de oblast, zie Talas (stad)
 Een rivier in Centraal-Azië, zie Talas (rivier)
 een veldslag tussen het Kalifaat van de Abbasiden en de Chinese Tang-dynastie, zie Slag om Talas (751)
 Historische naam van de Kazachse stad Taraz (andere namen waren Aloeieje-Ata en Dzjamboel)
 Talas (band)
 Talas (district)
 Talas (Star Trek), een personage uit de televisieserie Star Trek: Enterprise